Gilbert Hernandez – fumettista statunitense
 José Roberto Coelho Santana – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Roberto Severo – ex calciatore portoghese
 António Alberto Bastos Pimparel – calciatore portoghese
 Beto Betuncal – calciatore portoghese
 Joubert Araújo Martins – ex calciatore brasiliano
 Gilberto Galdino dos Santos – ex calciatore brasiliano
 André Roberto Soares da Silva – ex calciatore brasiliano
 Roberto Fronza – calciatore brasiliano
Albertino João Santos Pereira – cantante portoghese
Beto – Personaggio degli Incorreggibili